Porangaba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porangaba (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Porangaba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar